

Cinema 
 The Neighborhood – film del 1982 diretto da Lee H. Katzin
 The Neighborhood – film del 2001 diretto da Martin Scorsese
 The Neighborhood – film del 2017 diretto da Frank D'Angelo

Musica 
 The Neighborhood – album dei Los Lobos del 1990

Televisione 
 The Neighborhood – serie televisiva statunitense in onda su CBS dal 2018